Ками́ньско () — наименования населённых пунктов в Польше:

Населённые пункты 
 Каминьско (Великопольское воеводство) — село в Гнезненском повяте Великопольского воеводства.
 Каминьско (Силезское воеводство) — село в Клобуцком повяте Силезского воеводства.

См. также 
 Каминьск
 Каменьск
 Каменск